Альфия Ахатовна Мурясова (в девичестве Хасанова; 3 октября 1988, Уфа) — российская легкоатлетка, чемпионка и обладательница Кубка России. Специализируется на средних и длинных дистанциях (1500 м, 5000м). Мастер спорта России (2009).

Биография 
Воспитанница СДЮСШОР № 21 по легкой атлетике и Башкирского института физической культуры (БИФК). Представляет Башкортостан и спортивное общество «Динамо», представляла также Московскую область. Тренер — Арефьев Виталий Степанович.

На дистанции 5000 м побеждала в Кубке России 2013 года с результатом 15:20.42. В 2012 году заняла второе место на командном чемпионате России на дистанции 1500м и завоевала бронзу на чемпионате России 2012 года в помещении на дистанции 1500 м. В 2011 году завоевала бронзу чемпионата России в забеге на 5000 м.

Становилась чемпионкой России в эстафете 4×1500 м в составе сборной Башкортостана в 2014 и 2016 годах. В 2009 и 2010 годах в этой дисциплине была второй, а в 2017 году стала третьей.

Принимала участие в международных соревнованиях. Трехкратная участница Универсиады, в том числе стартовала на Универсиаде-2013 в Казани на дистанции 5000 м, но не дошла до финиша. Четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов Европы по кроссу среди юниоров и молодёжи в командном зачёте (2006, 2007, 2009, 2010).

До 2012 года выступала под фамилией Хасанова. Училась в Уфимском юридическом институте МВД России, по состоянию на 2016 год носила звание капитана полиции.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте rusathletics.com (Мурясова)
 Профиль на сайте rusathletics.com (Хасанова)

Бегуны на длинные дистанции России
Спортсмены Уфы